Willy Reichert ist der Name folgender Personen:

* Willy Reichert (1896–1973), deutscher Komiker, Schauspieler und Sänger
 Willy Reichert (Verleger, 1898) (1898–1969), deutscher Zeitungsverleger 
 Willy Reichert (Maler) (* 1937), deutscher Maler
 Willy Richard Reichert (1924–1982), deutscher Schriftsteller und Verleger

Siehe auch:
 Wilhelm Reichert